Kapfham ist der Ortsname von

 Kapfham (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Kapfham (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Kapfham (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kapfham (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Kapfham (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Kapfham (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Kapfham (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 Kapfham (Gemeinde Brunnenthal), Ortschaft von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kapfham (Gemeinde Rainbach), Ortschaft von Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Karpfham